Kurjanow steht für:
 Kurjanow (Kursk), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland

Kurjanow ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Alexejewitsch Kurjanow (* 1983), ehemaliger russischer Eishockeyspieler